Längegraben i9st ein Gewässername:

 Längegraben (Aitrach), linker Zufluss der Aitrach (zur Donau) nach der Bahnstation Riedöschingen, Stadt Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Längegraben (Schmiehe), linker Zufluss der Schmiehe nahe Burgrieden, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg